Чемпионат Дании по шахматам 1984 проходил в Ольборге.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1984
 DM-Omkamp 1984

Чемпионаты Дании по шахматам
1984 год в шахматах
Спорт в Дании в 1984 году
Спортивные соревнования в Ольборге